Der Große Preis von Barcelona war ein internationales Motorrad-Rennen, das zwischen 1933 und 1963 19 Mal auf dem Circuit de Montjuïc im Parc de Montjuïc in Barcelona ausgetragen wurde.

Rekordsieger war der irische Ausnahmepilot Stanley Woods, der das Rennen in verschiedenen Klassen drei Mal gewinnen konnte.

Geschichte 
Der Große Preis von Barcelona wurde 1933 erstmals ausgetragen. Zwischen 1937 und 1946 fand das Rennen wegen des Spanischen Bürgerkrieges und dem sich anschließenden Zweiten Weltkrieges nicht statt.

Im Jahr 1946 wurde die Rennaktivitäten wieder aufgenommen. 1950 wurde das Rennen offiziell zum Großen Preis von Spanien und zählte ab 1951 zur Motorrad-Weltmeisterschaft. Noch bis 1963 war der Grand Prix von Spanien zugleich der Grand Prix von Barcelona.

Siegerliste

Verweise

Weblinks

Fußnoten 

Barcelona
Motorsportwettbewerb in Spanien
Sportveranstaltung in Barcelona
Erstveranstaltung 1933
Circuit de Montjuïc